Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Charlie Pasarell che hanno battuto in finale Robert Lutz e Stan Smith 6–4, 6–2.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Alan King Tennis Classic 1976